

Ім'я 

Антипа () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Ірод Антипа — тетрарх Галілеї
 Антипа Пергамський — учень Івана Богослова

Прізвище 

 Григоре Антипа — румунський біолог

Грецькі імена